Рамал Магомед оглы Гусейнов (; 16 декабря 1984, Хайраболу, Турция) — азербайджанский футболист, полузащитник. Защищал также цвета национальной сборной страны.

Биография 
За свою более чем 20-летнюю карьеру футболиста защищал цвета многих клубов Азербайджана, первыми из которых были «Шахдаг» Кусары и «Шафа» Баку. Далее последовали «Туран» Товуз, «Карабах» Агдам, «Баку», «Нефтчи» Баку, «Стандард» Сумгаит и «Гянджа».

В январе 2009 года подписал полугодовой контракт с клубом турецкой Супер-лиги «Коджаэлиспор» из города Коджаэли. В июле 2009 года клуб продлил контракт с Рамалом Гусейновым ещё на три года, однако через несколько дней Гусейнов разрывает контракт и возвращается в Азербайджан, где подписывает годовое соглашение с сумгаитским «Стандардом».

Летом 2011 года ушёл из «Гянджи» и подписал годичный контракт с товузским «Тураном». В новой команде вскоре стал капитаном.

С 2012 года играет в клубе 1-й лиги Карадаг Локбатан.

Сборная Азербайджана 
В составе национальной сборной Азербайджана провёл две игры в 2001 году.

Зимой 2011 года, будучи игроком и капитаном ФК «Туран», получил приглашение от азербайджанских режиссёров для съемок в одной из главных ролей в историческом телесериале. Выбор пал на футболиста благодаря его внешнему виду и имиджу ловеласа.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 2008/09 (в составе ФК «Баку»)
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 2006/07 (в составе ФК «Баку»), 2007/08 (в составе «Нефтчи»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 
 Досье футболиста на сайте www.footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Шахдаг»
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Стандард» Сумгаит
Игроки ФК «Карадаг»
Игроки ФК «Араз-Нахчыван»